Сезон охоты — многозначный термин.
 Сезон охоты — период времени, в который разрешён отстрел диких животных в промысловых или спортивных целях.
 Сезон охоты — серия анимационных фильмов студии Sony Pictures.
 Сезон охоты — первый фильм в серии, вышедший в 2006 году.
 Сезон охоты 2 — второй фильм в серии, вышедший в 2009 году.
 Сезон охоты 3 — третий фильм в серии, вышедший в 2010 году.
 Сезон охоты: Байки из леса — четвёртый фильм в серии, вышедший в 2016 году.
 Сезон охоты — короткометражный анимационный фильм студии Киевнаучфильм.
 Сезон охоты — российский многосерийный телефильм 1997 года.